Ballettanz bzw. ballet-tanz steht für:
 vormalige Schreibweise für Balletttanz
 vormalige Schreibweise der Zeitschrift Tanz (Zeitschrift)